HMS „Achilles” – nazwa noszona nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Achillesa, mitycznego greckiego herosa:
 HMS „Achilles” – 8-działowy szkuner zakupiony w 1747 roku, zdobyty przez Hiszpanów w 1748 roku
 HMS „Achilles” – 60-działowy okręt liniowy IV rangi (ang. fourth rate) zwodowany w 1757 roku, sprzedany w 1784 roku
 HMS „Achilles” – fregata pancerna zwodowana w 1863 roku, w 1902 roku przekształcona w okręt-bazę i przemianowana na HMS „Hibernia” (następnie HMS „Egmont”, HMS „Egremont” i HMS „Pembroke”), sprzedana w roku 1923
 HMS „Achilles” – krążownik pancerny typu Warrior zwodowany w 1905 roku, sprzedany w 1921 roku
 HMS „Achilles” (70) – krążownik lekki typu Leander zwodowany w 1932 roku, w 1941 roku przekazany Royal New Zealand Navy jako HMNZS „Achilles”, zwrócony w 1946 roku, w 1948 roku przekazany Royal Indian Navy jako HMIS „Delhi” (później w Indian Navy jako INS „Delhi”), zezłomowany w 1978 roku
 HMS „Achilles” (F12) – fregata rakietowa typu Leander zwodowana w 1968 roku, w 1990 roku przekazana marynarce wojennej Chile jako „Ministro Zenteno”

Zobacz też 
 HMS „Achille”
 USS „Achilles” – nazwa amerykańskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów